2 miejscowości w Polsce:
 Bursztynowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Świecie nad Osą
 Bursztynowo – leśniczówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie